Haab', ciclo del calendario maya
 Robert Haab, politico svizzero
 HAAB, sigla per l'Aeroporto di Addis Abeba-Bole
 HAAB, sigla per la biblioteca Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek